Schleuderschutz bezeichnet Einrichtungen zur Stabilisierung des Fahrverhaltens 
 bei  Kraftfahrzeugen, siehe  Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP)
 bei Triebfahrzeugen des Schienenverkehrs, siehe Schleuderschutz bei Schienenfahrzeugen

Siehe auch:  Gleitschutz